Cribralaria är ett släkte av mossdjur. Cribralaria ingår i familjen Cribrilinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cribralaria